

Nom de famille 

 Joseph Navon (1858-1934), homme d'affaires hiérosolymitain
 Yitzhak Navon (1921-2015), président de l'État d'Israël
 Gad Navon (1922–2006), rabbin, chef de l'Armée de défense d'Israël
 Ofira Navon (1936-1993), femme de Yitzhak Navon.

Autres 
 Beth Navon Bey, maison de Jérusalem

Patronyme juif